

Geografia
Italia
 Bazzanella – frazione del comune di Assago nella città metropolitana di Milano

Persone
 Carla Bazzanella (1947) – linguista italiana
 Emiliano Bazzanella (1963) – filosofo e artista visivo italiano
 Evelyn Bazzanella (1976) – ex hockeista su ghiaccio italiana
 Gianni Bazzanella (1940) – politico italiano